Christoph Reichert ist der Name folgender Personen:

* Christoph Reichert (Politiker, 1808) (1808–1883), deutscher Politiker, MdL Hessen
 Christoph Reichert (Politiker, 1842) (1842–nach 1906), deutscher Politiker, MdL Württemberg

Siehe auch:
 Christof Reichert (* 1967), deutscher Politiker, MdL Rheinland-Pfalz